Casere (Camposampiero), een plaats in de Italiaanse gemeente Camposampiero
 Casere (Laveno-Mombello), een plaats in de Italiaanse gemeente Laveno-Mombello
 Casere (Predoi), een plaats in de Italiaanse gemeente Predoi